Mistrzostwa Afryki w Piłce Ręcznej Kobiet 2024 – dwudzieste szóste mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez CAHB mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w Afryce, który odbędzie się w grudniu 2024 roku w Republice Zielonego Przylądka.

Republika Zielonego Przylądka została wybrana gospodarzem turnieju podczas kongresu CAHB w październiku 2018 roku.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Confédération Africaine de Handball 

Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej
2024 w piłce ręcznej
2024 w Afryce
Sport w Republice Zielonego Przylądka